Dietrich Klose ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Klose (Philologe) (* 1942), deutscher Philologe 
 Dietrich O. A. Klose (* 1955), deutscher Numismatiker